Штырков — фамилия. Известные носители:
 Штырков, Евгений Иванович (1936) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Штырков, Иван Владимирович (1989) — российский самбист и боец ММА.